Der Skisprung-Weltcup 1983/84 (offizieller Name: FIS Weltcup Skispringen 1983/84) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 10. Dezember 1983 und dem 25. März 1984 an 17 verschiedenen Orten in Europa, Nordamerika und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Weltcup bestand aus 22 Einzelwettbewerben, zusätzlich wurden in dieser Saison bei den in Sarajevo ausgetragenen Olympischen Winterspielen ebenfalls Weltcuppunkte vergeben, sodass 24 Einzelwettbewerbe in die Wertung eingingen. Den Sieg in der Gesamtwertung errang in dieser Saison der Ostdeutsche Jens Weißflog, auf dem zweiten und dritten Platz folgten der finnische Titelverteidiger Matti Nykänen und der Tschechoslowake Pavel Ploc. Die Nationenwertung gewann Finnland vor der Deutschen Demokratischen Republik und der Tschechoslowakei. Das im Vorjahr siegreiche Team aus Norwegen belegte den fünften Platz.

Saisonvorbereitung 
Die ÖSV-Skispringer unter Trainer Max Golser hatten im Sommer 1983 erstmals auf Rollerschuhen trainiert.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen 
Weltcuppunkte wurden für die Plätze 1 bis 15 vergeben (Platz 1 = 25 Punkte, Platz 2 = 20 Punkte, Platz 3 =15 Punkte, von Platz 4 bis 15 absteigend 12 Punkte bis 1 Punkt). Es gab Streichresultate. Dazu wurde die Saison in zwei Saisonhälften aufgeteilt. Von den Wettbewerben im Dezember und Januar wurden nur die fünf besten Ergebnisse eines Athleten gewertet. Von den Wettbewerben im Februar und März wurden ebenfalls die fünf besten Ergebnisse eines Athleten gewertet.

Für die Nationenwertung wurden alle Punkte berücksichtigt (keine Streichresultate).

Punkte, die einem Springer als Streichergebnis abgezogen wurden, sind gegebenenfalls in Klammern angegeben.

Weblinks

Einzelnachweise 

Wintersport-Weltcup 1983/84
1983/84